Name Jesu steht für:

 ΧΡ (griechisch für Chi-Rho), siehe Christusmonogramm
 IHS, Christusmonogramm

Siehe auch:
 Namen-Jesu-Kirche, Kirchen mit dem Patrozinium des Namens Jesu
 Namen-Jesu-Fest, Herrenfest der römisch-katholischen Liturgie
 Liste von Namen und Titeln des Jesus von Nazareth, Bezeichnungen Jesu in der Bibel und in der Kirche